Залізнична станція:
 Червоний Берег — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці на лінії Гомель — Мінськ

Села:
 Червоний Берег — Березинський район, Мінська область
 Червоний Берег — Вілейський район, Мінська область
 Червоний Берег — Червенський район, Мінська область

Червоні береги — заповідне урочище у Болехівській міській громаді Калуського району Івано-Франківської області